Coccinella genistae es una especie de insecto coleóptero polífago perteneciente a la familia Coccinellidae.

La autoridad científica sobre la especie es Wollaston, habiéndose descrito en el año 1854.

Es una especie presente en territorio portugués.

Referencias 
 Coccinella genistae - de Jong, YSDM (ed.) (2013) Fauna Europaea versión 2.6. Servicio web disponible en línea en http://www.faunaeur.org (consultado el 22 de septiembre de 2014).

Enlaces externos 
 Coccinella genistae - Biblioteca del Patrimonio de la Biodiversidad - Bibliografía
 Coccinella genistae - Base de datos de taxonomía del NCBI
 Coccinella genistae - Servicio Mundial de Información sobre Biodiversidad
 Coccinella genistae - Enciclopedia de la Vida

Coccinellinae